Contea di Stanton o Stanton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Stanton (Kansas)
 Contea di Stanton (Nebraska)